Trucha hace referencia a varios artículos:

Zoología
Trucha, tipo de pez

Gastronomía
Sopa de trucha, típica de la cocina leonesa servida en cazuela de barro.
Trucha escabechada, plato de pescado típico de la cocina española.
Trucha a la navarra
Trucha a la sanabresa
Trucha frita, plato de pescado típico en Bolivia, Ecuador y Perú

Argot
Falso
Pulperías, se llaman truchas en el argot de Honduras.

Véase también
Truchas (desambiguación)